Eld е трети студиен албум на норвежката блек метъл група Enslaved. Издаден е на 7 април 1997 г. от Osmose Productions.

На обложката е вокалистът Кялсон.

Състав 
 Грутле Кялсон – вокали и бас
 Ивар Бьорнсон – китара, клавири
 Харалд Хелгесон – барабани

Песни

Източници 

Албуми на Инслейв
Музикални албуми от 1997 година